«Микко — сын Павловой» — советский рисованный мультфильм, очередной фильм из серии о дельфинах. Тристан и Павлова усыновляют мальчика Микко, оставшегося после кораблекрушения.

Создатели 
 Авторы сценария: Эдуард Успенский, Ирина Марголина
 Кинорежиссёр: Елена Пророкова
 Художники-постановщики: Сергей Тюнин, Андрей Игнатенко
 Кинооператор: Наталия Михайлова
 Звукооператор: Сергей Карпов
 Художники: Андрей Игнатенко, Юрий Кулаков, Наталия Богомолова, Марина Восканьянц, А. Смирнов, Эльвира Маслова
 Роли озвучивали: Евгений Стеблов, Семён Фарада, Татьяна Догилева, Василий Ливанов, Саша Сучков
 Редактор: Елена Никиткина
 Директор съёмочной группы: Нина Сучкова

В фильме использована музыка из произведений Эдуарда Артемьева

Ссылки 

 

Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы о говорящих животных
Рисованные мультфильмы СССР 1989 года